Spalacotherium is een geslacht van uitgestorven zoogdieren uit het Vroeg-Krijt van Europa.

Naamgeving
De typesoort Spalacotherium tricuspidens werd oorspronkelijk benoemd in 1854 door Richard Owen. De geslachtsnaam is een combinatie van het Grieks spalax, 'mol', en therion, 'dier'. De soortaanduiding is Latijn voor 'tand met drie knobbels'. Het gevonden materiaal omvat maxillaire en dentaire fragmenten en veel tanden van de Lulworthformatie uit het Berriasien van Zuid-Engeland. Het holotype is DORCM GS 355, een rechteronderkaak gevonden in de Sunnydown Farm Quarry nabij Langton Matravers in Dorset.

Toegewezen soorten omvatten Spalacotherium taylori Clemens & Lee 1971 gebaseerd op holotype BMNH M21103, een linkeronderkaak gevonden in Paddockhurst Park; Spalacotherium evansae Enson & Sigogneau-Russell 2000 waarvan de soortaanduiding Susan Evans eert, gebaseerd op holotype DORCM GS 355 gevonden in dezelfde groeve als de typesoort en Spalacotherium hookeri Gill 2004 waarvan de soortaanduiding Jerry Hooker eert, gebaseerd op holotype BMNH 44970, een linkeronderkaak, gevonden bij de Beckles' Mammal Pit, ook uit de Lulworthformatie, en Spalacotherium henkeli Krebs 1985 uit formaties uit het Barremien van Galve, Spanje. 

Het taxon Peralestes longirostris uit de Lulworthformatie, benoemd door Owen in 1871 is een jonger synoniem van de typesoort Spalacotherium tricuspidens. Owen benoemde dat jaar ook een Spalacotherium minus gebaseerd op een linkeronderkaak BMNH 4775, later benoemd als Kouriogenys minor.

Beschrijving
Het geslacht onderscheidt zich door een groter aantal premolariformen en een kleiner aantal molariformen dan bij verwanten. De kaakgewrichtsknobbel staat vrij hoog.

Fylogenie 
Spalacotherium is het typegeslacht van de familie Spalacotheriidae, een uitgestorven clade binnen Trechnotheria die nauw verwant kan zijn aan de clade Meridiolestida uit Gondwana, of verenigd met de familie Zhangheotheriidae om Symmetrodonta te vormen. Spalacotherium evansae komt ook uit het Angeac-Charente beenderbed uit het Berriasien uit het westen van Frankrijk.

Uitgestorven zoogdieren